

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
  (1904-1996), chercheur en sciences économiques ;
 Édouard Bobrowski (1928-2016), journaliste, réalisateur et écrivain français ;
 Johannes Bobrowski (1917-1965), poète et essayiste allemand ;
 Szymon Bobrowski (1972-), acteur polonais de cinéma et de théâtre. 

Homonymie
Homonymie de patronyme